Николай Оста́пенко:
 Остапенко, Николай Андреевич (1943—2020) — российский учёный в области аэродинамики.
 
 Остапенко, Николай Михайлович (в монашестве Савва; 1898—1980) — священнослужитель Русской православной церкви, духовный писатель.